Een provincie van Burundi, zie Cibitoke (provincie)
 De hoofdstad van de provincie, zie Cibitoke (stad)